Стамбульская профессиональная лига 1953/1954 () — 50-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 17 октября 1953 года и закончился 16 июня 1954 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1953/1954
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1953 году
Спорт в Турции в 1954 году